Комсомольское городское поселение, муниципальные образования:

 Комсомольское городское поселение — в Комсомольском районе Ивановской области.
 Комсомольское городское поселение — в Тисульском районе Кемеровской области.
 Комсомольское городское поселение — в Чамзинском районе Республики Мордовия.